Villa Rosa peut désigner :

Toponymes

Villa Rosa : capitale de la paroisse civile de Francisco Fajardo de la municipalité de García dans l'État de Nueva Esparta ;
 Villa Rosa : capitale de la paroisse civile de Villa Rosa de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa.

Subdivisions 
 Villa Rosa : l'une des six divisions territoriales et statistiques dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Portuguesa ;

Autres 
 Villa Rosa : un album du chanteur français Da Silva, sorti en 2013.

Homonymie de toponyme